Schöneworth steht für

 Schöneworth, Stadtteil in Freiburg an der Elbe, siehe Freiburg/Elbe#Gemeindegliederung
 Schöneworth (Hannover), mittelalterliche Wüstung und Straße in der Nordstadt von Hannover
 Schöneworth-Verlag